Abena puede referirse a:

 el municipio español de Abena, en la provincia de Huesca; o
 el sinónimo del género Stachytarpheta.